Watering (bestuur), een openbaar lichaam in Vlaanderen, verantwoordelijk voor waterhuishouding en voorkoming van wateroverlast
 Vloeiweide
Watering (Spaarndam), boezemwater bij Spaarndam

Zie ook 
 De Watering
 Wetering